L'Isle-Jourdain (Gers)
 L'Isle-Jourdain (Vienne)

Desambiguações de topônimos